Dans le langage courant, un gimmick est une tournure de langage, de comportement ou de comédie récurrente, propice à identifier intrinsèquement son auteur.

Il peut aussi désigner les choses suivantes :

Nom commun 
 Gimmick est un terme utilisé en musique.
 Gimmick est un terme de catch.

Titre d'œuvre 
 Gimmick! est un manga de Yōzaburō Kanari et Kuroko Yabuguchi ;
 Gimmick est le titre d'un morceau de Matthieu Chedid dans l'album Qui de nous deux ?.
 Hot Gimmick est un manga de Miki Aihara.
 Mr Gimmick est un jeu vidéo sur NES.
 La Gimmick est un film québécois (utilisant un autre sens de ce mot)

Homonymie de titre